Джордж Герберт Вокер Буш — 41-й президент США.
 Джордж Вокер Буш — 43-й президент США.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок